Ла-Мюр () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Административный центр кантона Матезин-Триев. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38269. Население коммуны на 2006 год составляло 5334 человека. Населённый пункт находится на высоте от 720 до 1 204 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 520 км юго-восточнее Парижа, 125 км юго-восточнее Лиона, 32 км южнее Гренобля. Мэр коммуны — Fabrice Marchiol, мандат действует на протяжении 2008—2014 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 

 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Ла-Мюр